Fatal Bazooka — пародійна реп-група з Франції. Була створена в 2002 році, коли перший раз виступила в скетч-шоу «Morning Live». Здобула популярність завдяки синглам «Fous ta cagoule» (2006), «Mauvaise foi nocturne», «J’aime trop ton boule», «Trankillement» и «Parle à ma main» (2007).

Дискографія 

Студійні альбоми
 2007 — T’As Vu?

Сингли

посилання 

Французькі музичні гурти